Història: l'any 1984
 Cultura:
 1984 (novel·la), novela del George Orwell
 1984 (revista), revista de còmics de Toutain Editor